Медаља за храброст се може односити на:

 Сребрна медаљa за храброст — одликовање Црне Горе, установљено 1841. године 
 Златна медаљa за храброст, односно Обилића медаља — одликовање Црне Горе, установљено 1847. године 
 Медаља за храброст — одликовање Кнежевине, касније Краљевине Србије које су успоставили Обреновићи;
 Медаљa за храброст — одликовање Краљевине Србије, установљено 1912. године;
 Медаљa за храброст — одликовање Краљевине Србије и Краљевине Југославије, установљено 1913. године;
 Медаљa за храброст — одликовање Федеративне Народне Републике Југославије (ФНРЈ) и Социјалистичке Федеративне Републике Југославије (СФРЈ), установљено 1943. године;   
 Медаљa за храброст — одликовање Републике Српске, установљено 1993. године;
 Медаљa за храброст — одликовање Републике Босне и Херцеговине, установљено 1993. године;
 Медаљa за храброст „Милош Обилић“ — одликовање Републике Србије, установљено 2009. године.